El término Fiorella o Fiorela es de origen italiano y el significado del nombre es florecita o flor pequeña; puede referirse a:

 Fiorella Aíta, exjugadora de voleibol peruana.
 Fiorella Bonicelli, tenista uruguaya.
 Fiorella Cayo, cantante, bailarina y actriz peruana.
 Fiorella Corimberto, balonmanista argentina.
 Fiorella Díaz, actriz y presentadora peruana.
 Fiorella D'Croz Brusatin, deportista colombiana de Triatlón.
 Fiorella Faltoyano, actriz española.
 Fiorella Flores, actriz y modelo peruana.
 Fiorella Mannoia, cantante italiana.
 Fiorella Mattheis, actriz, modelo y presentadora brasileña.
 Fiorella Migliore, modelo, actriz, conductora y reina de belleza paraguaya.
 Fiorella Molinelli, economista y política peruana.
 Fiorella Rodríguez, actriz y conductora peruana.
 Fiorella Sargenti, periodista y conductora argentina.
 Fiorela Duranda, actriz argentina.

Enlaces externos 
 Origen y significado del nombre Fiorella.

Nombres italianos
Nombres femeninos